Sambucus ist 
 die botanische Bezeichnung für die Pflanzengattung Holunder
 in alten Texten meist Schwarzer Holunder, seltener Zwerg-Holunder
 Johannes Sambucus (latinisiert, eigentlich János Zsámboky), ungarischer Arzt, Philosoph, Geschichtsschreiber, Kunstsammler und Dichter im 16. Jahrhundert.